Okręty US Navy o nazwie USS "Missouri", pochodzącej od stanu Missouri:

 Pierwszy USS "Missouri", 10 był bocznokołową, parową fregatą zwodowaną w 1841 roku. Jej rejs przez Atlantyk został uznany za pierwsze przejście przez ocean okrętu wyłącznie korzystającego z napędu parowego. Została zniszczona przez ogień w pobliżu Gibraltaru w sierpniu 1843 roku.
 Drugi USS "Missouri" (BB-11) był pancernikiem typu Maine, który brał udział w rejsach Great White Fleet. Służył w latach 1900-1920.
 Trzeci USS "Missouri" (BB-63) był pancernikiem typu Iowa, był ostatnim pancernikiem ukończonym w Stanach Zjednoczonych. Na jego pokładzie podpisano kapitulację Japonii w II wojnie światowej. Służył w latach 1944-1955 i 1986-1992.

Zobacz też 
 CSS "Missouri"

Missouri